La Pena és una muntanya de 263 metres que es troba entre els municipis de Torregrossa, a la comarca del Pla d'Urgell i de Puigverd de Lleida, a la comarca catalana del Segrià.

Referències 

Muntanyes del Pla d'Urgell
Muntanyes del Segrià
Geografia de Torregrossa
Puigverd de Lleida